Rosskarspitze bzw. Roßkarspitze steht für:

 einen Berg (3194 m) in den Stubaier Alpen (Tirol), der früher als Rosskarspitze bezeichnet wurde, siehe Gleirscher Fernerkogel
 einen Berg (2511 m) an der Osttiroler-italienischen Grenze, italienisch „Col dell'Ai“
 ein Doppelberg in den Allgäuer Alpen (Tirol), siehe Westliche Rosskarspitze (2292 m) und Östliche Rosskarspitze (2291 m)